Буркхард I фон Цоллерн (; ранее 1025 — ) — граф фон Цоллерн, первый известный представитель Гогенцоллернов.

Биография 
Буркхард I фон Цоллерн родился ранее 1025 года. Скорее всего он был сыном Фридриха, графа из Сюлихгау, и Ирментруды, дочери Буркхарда Нелленбургского.

Из-за своего имени Бурхарда часто связывают с Бурхардингами. По летописи монаха , Буркхард был убит в 1061 году.

Брак и дети 
Имя жены Бурхарда неизвестно. Дети:
 Фридрих I (ум. до 1125), граф Цоллерна с 1061 года.

Примечания

Ссылки 
 Page at genealogie-mittelalter.de
 Page at Genealogie Mittelalter — Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Staufer

Правители Европы XI века